

Тиндала — село, Байтерецький район, Західноказахстанська область
 Тиндала — село, Жетисайський район, Туркестанська область